MFC Charleroi est un club de futsal belge basé à Charleroi et appartenant à la  Division Belge KZVB. (sans confondre avec Action 21 Charleroi pionnier du futsal Belge)

Historique

2008-2009 
 Championnat de Belgique ( sur 14).
 1/16ème de Finale en Coupe de Belgique.

2007-2008 
 Vice-Champion de Belgique ( sur 14).
 Finaliste en Coupe de Belgique.

2006-2007 
 Vice-Champion de Belgique ( sur 14).
 Victoire en Coupe de Belgique.

2005-2006 
 Les Carolo montent en division 1 ( sur 14).
 Élimination en 1/8 de finale de la Coupe de Belgique.

2004-2005 
 Les Carolo frôlent de près la montée en division 1 ( sur 14).
 Élimination au  de la Coupe de Belgique.

2003-2004 
 Les Carolo montent en division 2.
 Élimination en 1/8 de finale de la Coupe de Belgique.

2002-2003 
 Les Carolo sont Champions et accèdent à la division 3.
 Mais également vainqueur de la Coupe de la Province.

2001-2002 
 Les Carolo se classeront  sur 14 et monte en provinciale 1.
 Les Carolo perdent en finale de la Coupe de la Province.

2000-2001 
 Les Carolo se classeront  sur 14.
 Les Carolo perdent en finale de la Coupe de la Province.

1999-2000 
 Les Carolo se classeront  sur 14.
 Élimination au  de la Coupe de Belgique.

1998-1999 
 Champion et montée en provinciale 2.
 Vainqueur de la Coupe de la Province

1997-1998 
 Le MF Charleroi est racheté par son président actuel et le fera appelé MFC Charleroi
 Le club évolue en provinciale 3.

Palmarès

Division 1 Nationale 
 Second: 2007

Coupe de Belgique 
 Vainqueur: 2007

Club de futsal en Belgique
Club sportif à Charleroi